Christmas Album:
 Christmas Album (альбом Boney M.) — альбом группы Boney M.
 Elvis’ Christmas Album («Рождественский альбом Элвиса») — альбом Элвиса Пресли.
 The Jethro Tull Christmas Album («Рождественский альбом The Jethro Tull») — альбом группы «The Jethro Tull».